Колонија Сан Рафаел има више значења:

 Колонија Сан Рафаел (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Сан Рафаел (Тангамандапио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Сан Рафаел (Ваутла де Хименез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Сан Рафаел (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику